Sam Rivers pode referir-se à:

Sam Rivers (saxofonista)
Sam Rivers (baixista)

Desambiguação